Juan Álvarez puede referirse a los siguientes hombres:

 Juan Álvarez (m.1546), licenciado en leyes español y uno de los cuatro oidores de la primera Real Audiencia de Lima, en el Virreinato del Perú.
 Juan Álvarez (1878-1954), abogado, juez e historiador argentino.
 Juan Álvarez (n.1960), dibujante de cómics español.
 Juan Álvarez (n.1987), ilusionista colombiano.
 Juan Álvarez, golfista uruguayo.
 Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), político liberal y hombre de negocios español.
 Juan José Álvarez (n.1955), abogado y político argentino.
 Juan N. Álvarez Hurtado (1790-1867), militar mexicano, presidente de México y cabeza de la Revolución de Ayutla, que tuvo lugar en el sigloXIX en ese país.

Además, puede hacer referencia a:
 General Juan N. Álvarez, aeropuerto internacional de la ciudad y puerto de Acapulco (México).